

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Ассирийский царь Ашшурбанапал совершил поход против Элама.

Китай 
 31-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Племена шаньжунов напали на Янь, яньский правитель попросил помощи у Ци. Циский князь напал на шаньжунов. Он пошёл в поход на княжество Личжи (Линчжи), но остановился в Гучжу (согласно «Чуньцю», «Цзо чжуань» и гл.34 «Ши цзи», поход начался зимой 664 г.).
 яньский Чжуан-гун, провожая циского Хуань-гуна, заехал на территорию Ци. Хуань-гун заявил, что по этикету князья не должны покидать своих земель для проводов, и подарил полосу земель Янь (ранее захваченные города Чайфу и Фэйгоу). Гуань Чжун потребовал от яньского князя «восстановить политику Шао-гуна».
 Весной лусцы выстроили башню в Лан.
 В 4 луне умер князь Се (сеский бо), тогда же в Се построили башню.
 Циский князь, разбив жунов, в 6 луне прибыл в Лу и подарил Лу часть жунских пленников и трофеев.
 Осенью выстроена башня в местности Цинь (в Ци).
 Зимой в Лу не было дождей.
 Ко двору циньского Чэн-гуна прибыли лянский бо и жуйский бо.
 Правитель Го видел сон, который предвещал скорое завоевание его княжества цзиньцами. Историограф Инь истолковал сон, но был посажен за это в тюрьму. Узнав об этом, Чжоу Чжи-цяо со своим родом уехал в Цзинь (эпизод 92 «Го юй»).

См. также

Примечания